XII Средиземноморские игры проводились в регионе Лангедок — Руссильон с 16 по 27 июля 1993 года. Соревнования проходили по 24 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 16 июня 1993 года в Агде. Игры открыл президент Франции Франсуа Миттеран.

В играх приняли участие 2598 спортсменов — 1994 мужчины и 604 женщины из 19 стран.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Франции, завоевав 192 медали, из которых 83 золотых, 53 серебряных и 56 бронзовых.

Из 19 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 17 государств. Монако и Ливан остались без медалей.

Ссылки 
 MEDITERRANEAN GAMES
 XII Средиземноморские игры

1993
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования во Франции